va ser una advocada catalana i exiliada espanyola.

Biografia  
Advocada espanyola. Filla de Wenceslau Dutrem i Solanich, farmacèutic, i d'Ángela Domínguez Ortelli Barelli, té dos germans Wenceslau i Eliseu.

Educada en un ambient intel·lectual i científic, com els seus germans, va accedir a estudis universitaris llicenciant-se en Dret per la Universitat de Barcelona.

Exili  
El començament de la Guerra Civil va sorprendre a Marta i als seus pares a Mallorca, des d'on, partiran a París com a exiliats. Des d'aquí, una vegada reunits amb els seus germans majors mesos més tard, van emprendre el viatge fins al seu exili definitiu a Mèxic a bord del vapor Flandre.

Vida personal  
Es va casar amb Albert Coromines i Vigneaux (germà del filòsof Joan Coromines), qui la acompanyar a l'exili mexicà, de qui es va divorciar, entre altres motius perquè no podia tenir fills. Marta, llavors, coneix a Pietro Brigneti Ravano, el seu segon marit, amb qui va tenir tres fills, Piero, Wenceslau i Marta Angela qui moririra a curta edat a causa de càncer.

Marta havia treballat com a secretària al Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Va morir el 1991 a Barcelona.

Referències 
 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/127718 moviments migratoris iberoamericans
 http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/detalle.form?nid=20018 moviments migratoris iberoamericans
 https://fpabloiglesias.es/wp-content/uploads/2020/01/exilio_-_archivo_sere_servicio_de_evacuacion_de_refugiados_espanoles_-_indice_onomastico_de_los_expedientes_personales_fondo_inah-mexicofpi.pdf Maria Magdalena Ordoñez Alonso

Advocats lleidatans contemporanis
Alumnes de la Universitat de Barcelona
Exiliats del franquisme a Mèxic
Morts a Barcelona
Naixements del 1914